Spread – in politica e finanza, differenza di rendimento tra due titoli
 Spread – comunità non incorporata della Virginia Occidentale
 Toy Boy - Un ragazzo in vendita (Spread) – film del 2009 diretto da Ashton Kutcher
 $pread – rivista per i lavoratori del sesso statunitensi